Alfred Aetheling, död 1036, var en av  kung Ethelred II:s åtta sönder. Han och brodern Edvard Bekännaren var söner till Ethelreds andra maka Emma av Normandie.

Belägringen av London
Danskar belägrade London 1013 och Ethelred flydde till Normandie, där familjen fick beskydd av Emmas bror Rikard II av Normandie. Ethelred återfick tronen 1014, men familjen blev kvar i Normandie. Ethelred avled 1016 och England erövrades av Knut den store samma år och Emma gifte om sig med honom.

Återkomsten till England
Knut den store avled 1035 och arvtagarna till tidigare anglosaxiska stormän försökte återinsätta Huset Wessex på Englands tron. Alfred Aetheling landsteg i Sussex och försökte ta sig till London. Han blev dock förrådd och tillfångatagen av Godwin, earl av Wessex. Alfreds ögon petades ut och han avled kort därefter.

Anfäder

Källor
Den här artikeln är, helt eller delvis, en översättning från Wikipedia, där anges följande källor:

Avlidna 1036
Engelska prinsar
Födda okänt år
Män